Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Engel e Ola Kristiansson che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Brent Larkham 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alex Antonitsch /  Udo Riglewski (primo turno)
 Tomas Nydahl /  Stéphane Simian (primo turno)

 Kirk Haygarth /  Marcos Ondruska (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Fernon Wibier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1994